Geografia:
Curdistão — região geocultutal do Oriente Médio
Curdistão (província) — uma das trinta províncias do Irã
Curdistão iraniano — nome não oficial para os territórios do Irã habitados por curdos
Curdistão iraquiano — ou Curdistão do Sul; região autônoma do Iraque
Curdistão sírio — ou Curdistão Ocidental ou Rojava
Curdistão turco — ou Norte do Curdistão; nome não oficial do sudeste da Turquia, habitado predominantemente por curdos
História:
Curdistão Vermelho — antiga unidade administrativa soviética no Azerbaijão
República de Mahabad — ou República do Curdistão; estado efémero estabelecido no Curdistão iraniano em 1946–1947
Reino do Curdistão — nome de dois estados curdos não-reconhecidos de curta duração formados na década de 1920

Desambiguações de topônimos